ФК Јасен је фудбалски клуб из Бродарева у Општини Пријепоље, Србија и тренутно се такмичи у Златиборској окружној лиги, петом такмичарском нивоу српског фудбала. Клуб је основан 1974. године.

Новији резултати

Познати бивши играчи 
  Алмир Гредић

Види још 
 Списак фудбалских клубова Србије

Референце

Спољашње везе 
Резултати на srbijasport.net

Јасен
Спорт у Пријепољу